W Łodzi znajdują się dwie parafie pod wezwaniem Podwyższenia Świętego Krzyża:
 rzymskokatolicka parafia Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi
 starokatolicka parafia Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi